Hain peut désigner :

Toponymes

 Hain une commune allemande de Thuringe (arrondissement de Greiz) ;
 Hain (rivière), une rivière belge de la province du Brabant wallon.

Patronymes 

 Jeanette Hain (1969-), actrice allemande ;
 Peter Hain, (1950- ), homme politique britannique ;
 Magda Hain (1920-1998-), chanteuse allemande ;
 Mathias Hain, (1972- ), footballeur allemand du FC St. Pauli ;
 Stephan Hain, (1988- ), footballeur allemand du FC Augsburg ;
 Uwe Hain, (1955-), footballeur allemand.